Сяри:

 Сяри — вулкан на японском острове Хоккайдо.
 Сяри — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сяри округа Абасири губернаторства Хоккайдо.